

Biografia
Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Padova e ha insegnato all'I.T.C. di Feltre (BL).

Opere 
C'era una volta (C'era la rivolta), Udine, Extralito, 1988.
Agnelli ci riprova, Padova, Roprint, 1990.
Friuli - Quella sera del 6 maggio, Padova, Sapere, 1991.
Il compagno Ciodìn, Padova, Sapere , 1992.
Vita militare, Padova, Sapere , 1993.
Le nostre radici - E nostre raise, Marsilio Editore, 2000.
Sopravvivere - ieri come oggi, Marsilio Editore, 2002.

Altri progetti
Lo Zamengo ha inoltre pubblicato testi in inglese tra cui "Italian-English", two languages, two cultures'.

Collegamenti esterni

 http://digilander.libero.it/tonitanek/